Кюно — топоним в России.

 Кюно — озеро на территории Ребольского сельского поселения Муезерского района Республики Карелия.
 Кюно — река, протекает по Муезерскому району Карелии.